Will Stevens (countryzanger) (1948-2018), Nederlands countryzanger
 Will Stevens (autocoureur) (1991), Brits autocoureur